Ба́ркли () — распространённое английское имя собственное; встречается в виде фамилий, имён и топонимов.

Носители фамилии 
 Баркли, Айрен (род. 1960) — американский боксёр-профессионал.
 Баркли, Вера (1893—1989) — английская писательница, лидер скаутского движения.
 Баркли, Гарольд (1924—2017) — почётный профессор антропологии Альбертского университета.
 Баркли, Генри (1815—1898) — британский политик, колониальный губернатор и покровитель наук.
 
 Баркли, Колвилл (1869—1929) — дипломат.
 Баркли, Олбен Уильям (1877—1956) — член Демократической партии США, вице-президент США в 1949—1953.
 Баркли, Пэрис (род. 1956) — американский теле- и кинорежиссёр.
 Баркли, Роберт (1648—1690) — шотландский религиозный деятель, квакерский богослов.
 Баркли, Росс (род. 1993) — английский футболист.
 Баркли, Стивен (род. 1972) — британский политик.
 Баркли, Уильям (1907—1978) — шотландский богослов, автор известных толкований на Св. Писание.
 Баркли, Фред Александр (1908—1989) — американский ботаник.
 Баркли, Чарльз (род. 1963) — американский баскетболист.
 Баркли, Эдвин Джеймс (1882—1955) — 18-й президент Либерии.

Вымышленные персонажи 
 Реджиналд Баркли — персонаж фантастического сериала «Звёздный путь»

Топоним 
 Баркли — район местного самоуправления Северной Территории
 Баркли — плато в австралийской Северной территории
 Баркли-стрит — односторонняя улица в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк

См. также 
 Беркли
 Барклай
 Баркливилл — город в Либерии

Примечания